Berreta puede referirse a:

 Tomás Berreta, político uruguayo, Presidente de la República en 1947;
 Rivera Berreta, político uruguayo, hijo del anterior;
 Berreta, localidad de la Argentina.